

Antroponimi 
 Dasio – nome di persona di origine greca che significa «vellutato»

Geografia 
 Dasio – frazione del comune di Valsolda, già antico comune lombardo

Santi e beati 
 San Dasio martire – commemorato il 20 novembre
 San Dasio di Nicomedia – martire con Zotico e Caio, commemorati il 21 ottobre

Personaggi storici
Dasio di Brindisi
Dasio di Salapia
Altino Dasio, il quale prima consegnò la sua città di Arpi ad Annibale, dopo la battaglia di Canne e poi ai Romani nel 213 a.C. (vedi assedio di Arpi)